Прва лига 2001/02 — 11-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 23 июля 2001 года и завершился 5 мая 2002 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
Футбольная ассоциация Словении 

2001/2002
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2001 году
Спорт в Словении в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002